Näs kyrka kan syfta på:
Näs kyrka, Jämtland – en kyrka i Östersunds kommun i Härnösands stift
Näs kyrka, Västergötland – en kyrka i Falköpings kommun i Skara stift
Näs kyrka, Gotland – en kyrka på Gotland i Visby stift
Näs kyrka, Skåne – en kyrka vid Trollenäs slott i Lunds stift

Se även
Näs församling – fanns fler församlingar med namnet Näs innan 1886